Tupã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tupã (ort), São Paulo, 
 Tupã (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar